Kiétou peut désigner :
Kiétou, la commune rurale située dans le département de Boura au Burkina Faso ;
Kiétou, la commune rurale située dans le département de Pompoï au Burkina Faso.